Заклинателят () е американска хорър филмова поредица, съдържаща пет филма. Базирани са на Заклинателят от Уилям Питър Блати. Общите приходи на поредицата са $661 млн.

Филми

Източници 

Филмови поредици